Ка́чур — українське прізвище, утворене від «качур».

Відомі носії 

 Качур Борис Михайлович — доцент кафедри викладання суспільно-гуманітарних дисциплін Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, голова правління Закарпатського благодійного фонду «Освіта», кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України.
 Качур Вадим Миколайович (нар. 1940) — радянський веслувальник на байдарці, заслужений тренер СРСР, заслужений тренер МРСР і заслужений тренер УРСР з веслування на байдарках і каное.
 Качур Василь Захарович (1918–1986) — український радянський діяч, Перший секретар Бершадського райкому КПУ Вінницької області, перший заступник голови Ровенського облвиконкому, Герой Соціалістичної Праці (1965). Депутат Верховної Ради УРСР 6—7-го скликань.
 Качур Володимир Михайлович — український футболіст.
 Качур Іван Іванович (1982—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Качур Микола (1920—1946) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Качур Михайло Васильович — український управлінець-промисловець, політик, громадський діяч.
 Качур Павло Степанович — український політик.
 Качур Роман Володимирович — український військовослужбовець, учасник російсько-української війни. Герой України. Лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів.
 Качур Роман Павлович — український економіст.
 Качур Сергій (1889–1925) — військовий і громадський діяч, член Центральної Ради, комісар шляхів України; хорунжий Армії УНР.

Див. також 
 Качор
Українські прізвища